Henri XV peut faire référence à :
 Henri XV de Bavière (1312-1333), duc de Basse-Bavière ;
 Henri XV de Reuss-Plauen (1751-1825), feld-maréchal autrichien.

Voir aussi